Стефан Ђорђевић је име и презиме следећих људи:
Стефан Ђорђевић (1987), српски фотограф и филмски редитељ
Стефан Ђорђевић (1989), српски кошаркаш
Стефан Ђорђевић (1990), црногорски фудбалер
Стефан Ђорђевић (1991), српски фудбалер
Стефан Ђорђевић (1994), српски фудбалски голман
Стефан Ђорђевић (1998), српски кошаркаш